Sportivnaja je název pro několik stanic metra, nacházejících se v Ruské federaci:

 Sportivnaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Sokolničeské lince
 Sportivnaja (stanice metra v Petrohradu) – stanice metra v Petrohradu
 Sportivnaja (stanice metra v Samaře) – stanice metra v Samaře

Externí odkazy